Бакинские комиссары (также известны как «26 бакинских комиссаров») — руководители Бакинского совнаркома, расстрелянные в ночь на 20 сентября 1918 года.
 Двадцать шесть бакинских комиссаров — исторический фильм-драма о событиях Гражданской войны на Закавказье и Закаспии. Снят в 1965 году.